Семья Ульяновых — советский художественный фильм, снятый в 1957 году режиссёром Валентином Невзоровым по пьесе Ивана Попова «Семья».

Сюжет 
В Симбирске в одном из небольших домов проживает семья Ульяновых. По вечерам все собираются в гостиной. Мать Мария Александровна играет на рояле, её старшие сыновья — Александр и Володя — играют в шахматы, самые маленькие — Маняша и Митя — рисуют. Старший сын Александр готовится к экзаменам в Петербургский университет, а Володя учится в гимназии. Оба брата спорят о путях борьбы за освобождение народа от самодержавного рабства. Лучшие друзья Володи — простые люди. Идя наперекор гимназическому начальству, он берётся подготовить к поступлению в университет чуваша Огородникова. Володя жадно читает сообщения о студенческих демонстрациях в Петербурге и знает, что его брат Александр и сестра Анна принимают участие в революционном движении. Вскоре до Симбирска приходит страшная весть: Александр и Анна были арестованы. Его старший брат Александр обвиняется в покушении на царя. Мария Александровна едет в Петербург. Жандармы обещают ей смягчить приговор, если она «сумеет добиться от сына имён сообщнинов», но она отвергает это предложение и в итоге Александра казнили. Преклоняясь светлой памятью старшего брата, Володя приходит к убеждению, что в борьбе с самодержавием нужно идти другим путём. Окончив гимназию, Владимир едет в Казань.

В ролях 
 Софья Гиацинтова — Мария Александровна Ульянова
 Владимир Коровин — Владимир Ульянов
 Феликс Яворский — Александр Ульянов
 Любовь Соколова — Анна Ульянова
 Нина Крачковская — Ольга Ульянова
 Борис Бурляев — Митя Ульянов
 Ира Калягина — Маняша Ульянова

Критика

Примечания

Источники

Ссылки 

Фильмы СССР 1957 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»